Il doppio del Warsaw Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Sandra Cecchini e Laura Garrone erano le detentrici del titolo, ma solo la Garrone ha partecipato in coppia con Alexandra Fusai.

La Fusai e la Garrone hanno perso in finale 1–6, 6–4, 7–5 contro Olga Lugina e Elena Pampoulova.

Teste di serie
 Alexandra Fusai /  Laura Garrone (finale)
 Olga Lugina /  Elena Pampoulova (campionesse)
 Magdalena Grzybowska /  Aleksandra Olsza (semifinali)
 Radka Bobková /  Eva Melicharová (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Warsaw Open 1996